Castafiore pode se referir a:
Bianca Castafiore
Les bijoux de la Castafiore
1683 Castafiore

Desambiguação